Nový mlýn nebo Nový Mlýn má více významů:

 Nový mlýn – vodní mlýn u Unhoště v okrese Kladno
 Nový mlýn (Hladké Životice) – zaniklý vodní mlýn u obce Hladké Životice v okrese Nový Jičín
 Nový mlýn (vojenský újezd Libavá) – zaniklý vodní mlýn a osada u řeky Odra v okrese Olomouc
 Nový mlýn u Podmoklan – vodní mlýn u obce Podmoklany v okrese Havlíčkův Brod
 Nový Mlýn (Hustopeče nad Bečvou) – zaniklý vodní mlýn a současná osada v Hustopečích nad Bečvou v okrese Přerov

podobné

 Starý mlýn (rozcestník)